Деніел Крістофер Бербенк — астронавт.
 Кет Бербенк — акторка.
 Лютер Бербенк — американський біолог